Haruo Umezaki (1915-1965), écrivain japonais
 Kōjirō Umezaki (né en 1968), musicien japonais